Rakówko ist ein polnischer Ortsname:
 Rakówko (Gniew), Siedlung im Powiat Tczewski, Woiwodschaft Pommern
 Rakówko, bis vor 2005 der Name des Dorfes Rakówek (Dubeninki) im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Rakowken, 1938 bis 1945 Stoltznersdorf, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Rakówko, bis vor 2005 der Name des Dorfes Turowo Duże im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Rakowken, 1938 bis 1945 Sernau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen)